XNA steht für:
 den IATA-Flughafencode für den Northwest Arkansas Regional Airport in Bentonville, Arkansas
 X-No-Archive, eine Headerzeile eines Usenet-Artikels
 XNA (Microsoft), eine Technologie zur Spieleentwicklung für Microsoft Windows, die Microsoft Xbox 360, Microsoft Zune und Microsoft Windows Phone 7
 Xenonukleinsäure, synthetische DNA, die die natürlich vorkommenden Nukleinbasen enthält, aber in deren Rückgratsträngen sich statt (Desoxy-)Ribose ein anderer Zucker befindet

xna steht für:
 Frühnordarabische Sprache (ISO-639-3-Code)

 
XNA